Az öngyógyszerezés (angol: self-medication) a beteg döntése, ami egészségügyi szakértői kontroll nélküli gyógyszerszedést jelent a legtöbb esetben. Az öngyógyszerezés a betegmagatartás azon formája, amely a tünetek szubjektív megítélésének következménye, és amely során a betegek gyógyszereket alkalmaznak szakember felügyelete nélkül. Öngyógyítás emberi viselkedés, amikor az egyén az orvos által nem diagnosztizált és receptre fel nem írt gyógyszert alkalmaz betegségének kezelésére. A pszichológia az ilyen viselkedést sajátos összefüggésében használja az életstílusgyógyszerekkel kapcsolatban (rekreációs drogok, pszichoaktív drogok, az alkohol és más önálló megnyugtató magatartásformák). A lelki tünetek enyhítésére, a stressz és a szorongás, beleértve a mentális betegségeket és/vagy pszichológiai traumákat, amelyek különösen egyediek és alapul szolgálhatnak a fizikai és mentális egészség súlyos károsodására, ha ez az addiktív mechanizmusokon keresztül motivált.

A megbízható és időbeni orvosi ellátáshoz jutás problematikus lehet számos esetben. Ennek eredményeként, bizonyos gyógyszerek használata előtt a betegnek képesnek kell lennie saját panaszainak diagnosztizálására és kezelésére.

Öngyógyításról általában 
Öngyógyszerezést gyakran tekintik a személy függetlenségének meghatározott gyógyszer megszerzésének tekintetében. Öngyógyítás egyik eszköze a nem receptköteles gyógyszerek vásárlása és szedése. A legfontosabb szempont az a stratégia, hogy felismerje a beteg a rá váró kockázati tényezőket, és megtanulja az öndiagnózis felállítását, illetve a gyógyszeres kezelés kiválasztását az adott körülmények között. A kulcs a sikeres önkezelési stratégia, amely a betegség vagy állapot meghatározásával kezdődik, majd ennek segítségével a szükséges gyógyszer megválasztásával fejeződik be.

Általános előnyei az öngyógyításnak:
 időtakarékos
 elkerülhető a nosocomialis infekció
 növelheti a beteg saját egészsége iránti felelősségérzetét
 olcsóbb

Hátrányai az öngyógyításnak:
 gyógyszermellékhatások előfordulása (pl. vesekárosodás: paracetamol, antibiotikumok, nemszteroid-gyulladáscsökkentők)
 gyógyszerkölcsönhatások növekedése
 téves diagnózis miatt a gyógyulás elmaradása, a betegség súlyosbodása
 adagolási hiba miatt toxikus hatóanyag koncentráció a vérben, esetleg a túl alacsony dózisok miatt elmaradt gyógyulás.

Gyógyszerbeadás írott és íratlan szabályai 

A receptköteles gyógyszerek orvosi ellenőrzés nélküli szedése (öngyógyszerezés) köztudottan számos veszéllyel jár. Sokkal kevésbé veszélyes a recept nélkül kapható gyógyszerek alkalmazása, de azért ez sem veszélytelen, ezért az alábbi szempontok megfontolandók, az öngyógyszerezés, öngyógyítás során az erre vonatkozó írott és íratlan szabályokat be kell tartani:

 A családtag a gyógyszert nem csak egyszerűen „továbbítja” önmagának vagy a családtagnak, hanem:
 felméri és ismeri a gyógyszerekkel kapcsolatos adatokat, információkat (a gyógyszer mire jó, adagolása, mellékhatásai, interakciói, tárolása stb.)
 a beteg (pl.: gyermek) értelmi és kooperációs képességét, jelen állapotát, a gyógyszerszedéssel kapcsolatos attitűdjét,
 tervezi és megvalósítja a helyes gyógyszeralkalmazást
 A gyógyszerbevétel, beadás („gyógyszerezés”) biztonságának szabályai:
 a megfelelő gyógyszert ("hármasszabály", ellenőrizni kell a gyógyszer dobozának feliratát három alkalommal)
 megfelelő adagban
 megfelelő betegnek (pl.: 4 gyermek van a családban vagy ikrek)
 megfelelő időben: az időrendi előírásokat pontosan be kell tartani és megfelelően kell értelmezni (Pl.: a „8 óránként” alkalmazás előírása nem azonos a „naponta háromszor” előírással stb.).
 megfelelő állapotban
 megfelelő minőségben kell használni.

Kapcsolódó szócikkek 
gyógyszertár
Házipatika

Bővebben 
 Essentials of Nonprescription Medications and Devices Mackowiak, Elaine  Published Nov 2009 Pharmaceutical Press
 Dietary Supplements Pocket Companion Mason, Pamela  Published Sep 2008 Pharmaceutical Press
 Evaluation of Herbal Medicinal Products Perspectives on quality, safety and efficacy Houghton, Peter; Mukherjee, Pulok K  Published Aug 2009 Pharmaceutical Press

 Rang & Dale's Pharmacology, 7th Edition Churchill Livingstone 2011 
 A. V. Yadav: Hospital And Clinical Pharmacy Pragati Books Pvt. Ltd., 2008.08.07
 FASTtrack: Complementary and Alternative Medicine Kayne, Steven B First edition  Published Sep 2008 Pharmaceutical Press

Jegyzetek 

Gyógyszerészet
Orvostudomány